Tom Parker (1893-?) – calciatore inglese
 Tom Parker (1897-1987) – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Colonnello Tom Parker (1909-1997) – manager e impresario teatrale olandese naturalizzato statunitense
 Tom Parker (1912-1964) – giocatore di baseball statunitense
 Tom Parker (1950) – cestista statunitense
 Tom Parker (1951) – giudice statunitense
 Tom Parker (1988–2022) – cantante inglese